{{DISPLAYTITLE:(15954) 1998 BG11}}

A (15954) 1998 BG11 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. január 23-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15501–16000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói